Carlos Mariano Galvão Bueno - advogado e professor de filosofia brasileiro
 Galvão Bueno - empresário e locutor esportivo brasileiro
 Cacá Bueno - automobilista brasileiro, filho do locutor esportivo
 Popó Bueno - automobilista brasileiro, filho do locutor esportivo
 Rua Galvão Bueno - na cidade brasileira de São Paulo

Desambiguações de antropônimos